Fito steht für

 spanischer Kosename für Adolfo und Rodolfo
 Fito Best, eigentlich Adolfo Best Maugard (1891–1964), mexikanischer Künstler und Filmregisseur
 Fito Páez, eigentlich Rodolfo Páez Ávalos (* 1963), argentinischer Liedermacher, Sänger und Komponist
 Fito, ein Berg in Asturien, Austragungsort des Subida-al-Fito-Motorsport-Bergrennens
 Mount Fito, ein Berg auf der Samoa-Insel Upolu

Siehe auch:
 Vito